Goran Antić, né le , est un footballeur helvético-bosnien. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe du Liechtenstein 2005-2006

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1985
Footballeur suisse
Sportif argovien
Joueur du FC Winterthour
Joueur du FC Wil
Joueur du FC Vaduz
Joueur du FC Aarau
Joueur du FC Baden